Гедеонов; Гедеоновы — старинный русский дворянский род.

Известные носители:
 Гедеонов, Александр Михайлович (1791—1867) — театральный деятель, отец М. А. Гедеонова и С. А. Гедеонова.
 Гедеонов, Григорий Дмитриевич (1827—1883) — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 9622; 16 ноября 1855, контр-адмирал (1880).
 
 Гедеонов, Иван Михайлович (1816—1907) — российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, сенатор.
 
 
 Гедеонов, Степан Александрович (1816—1878) — русский историк, драматург, искусствовед; директор Эрмитажа (1863—1878), сын А. М. Гедеонова, брат М. А. Гедеонова.

См. также 
 Гедеоновка